Га́рин от Гаря — разговорная форма имени Георгий; в переводе с греческого — земледелец.

Фамилия 
 Гарин, Александр Викторович (род. 1979, с 2004 года — Тихоновецкий) — российский футболист.
 Гарин, Андрей Фабианович (род. 1953) — преподаватель училища имени Гнесиных.
 Гарин, Борис Иванович (1921—1984) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Гарин, Вадим Сергеевич (род. 1979) — российский футболист.
 
 Гарин, Евгений (1922—1994) — художник-маринист.
 Гарин, Кристиан (род. 1996) — чилийский теннисист.
 Гарин, Леонид Семёнович (1937—1979) — вибрафонист-виртуоз, композитор, киноактёр.
 Гарин, Михаил Давыдович (1900—1980) — большевик, журналист, редактор, узник ГУЛАГа.
 Гарин, Николай Павлович (1861 — не ранее 1935) — дворянин, русский административный деятель.
 
 Гарин, Сергей Александрович (1873—1927) — прозаик, поэт, драматург, публицист, сценарист; партийный и общественный деятель.
 Гарин, Фабиан Абрамович (1895—1990) — советский писатель.
 Гарин, Фёдор Данилович (1908—1987) — путевой рабочий, Герой Социалистического Труда.

Псевдоним 
 Гарин, Эраст Павлович (настоящая фамилия Герасимов, 1902—1980) — советский актёр, режиссёр, сценарист.
 Гарин-Виндинг, Дмитрий Викторович (1853—1921) — актёр, драматург.
 Гарин, Игорь Иванович (настоящая фамилия Папиров, род. 1937) — писатель и философ.
 Гарин, Сергей Александрович (настоящая фамилия Гарфильд, 1873—1927) — прозаик, поэт, драматург, революционер-авантюрист.
 Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич (литературный псевдоним Н. Гарин, 1852—1906) — русский писатель и инженер.
 Гарина, Зоя Гарьевна (настоящая фамилия Пархомчук, род. 1960) — автор и исполнитель песен, руководитель музыкальной студии.

Литературный персонаж 
 Гарин, Пётр Петрович — инженер, персонаж романа А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».
 Гарин де Монглан — рыцарь. Персонаж древнефранцузского эпоса LA GESTE DE GARIN DE MONGLANE ИЛИ DE GUILLAUME D’ORANGE («Цикл о Гарине де Монглане и Гийоме Оранжском»).
 Доктор Платон Ильич Гарин — Персонаж книг «Метель» и «Доктор Гарин» под авторством Владимира Георгиевича Сорокина.

Примечания